«Кинг-Конг» () — фантастический художественный фильм 2005 года, снятый Питером Джексоном, ремейк одноимённого фильма 1933 года. Главные роли исполнили Энди Сёркис, Наоми Уоттс, Джек Блэк и Эдриен Броуди. Действие картины происходит в 1933 году. Сюжет рассказывает историю амбициозного кинорежиссёра, который убеждает своих актёров и специально нанятую команду корабля отправиться на таинственный Остров Черепа. Там они встречают доисторических существ, живущих на острове, а также легендарную гигантскую гориллу, известную как Кинг-Конг, которую им удаётся отловить и доставить в Нью-Йорк. Съёмки проходили в Новой Зеландии с сентября 2004 года по март 2005 года. Бюджет проекта вырос с первоначальных 150 миллионов долларов до рекордных на тот момент 207 миллионов долларов.

Режиссёр поставил целью создание ремейка, верного духу оригинала, но с использованием сверхсовременных кинотехнологий. Для фильма был написан новый сценарий, который, однако, в целом сюжетно верен первоисточнику. Фильм был коммерчески успешен и собрал $562 млн.

Сюжет 
Действие фильма начинается в Нью-Йорке в 1933 году — в разгар Великой депрессии. Главная героиня фильма по имени Энн Дэрроу (Наоми Уоттс), лишившись работы актрисы водевиля, случайно знакомится с Карлом Денхэмом (Джек Блэк), измученным проблемами кинематографистом. Продюсеры отказались финансировать его новую картину, сказав, что это лишь трата времени и денег, но, несмотря на это, Карл приглашает Энн принять участие в своём новом фильме. Узнав о том, что сценаристом фильма является её любимый драматург Джек Дрисколл (Эдриен Броуди), она соглашается на участие в киносъёмках и заключает трудовое соглашение.

Вскоре все они отправляются на старом судне под названием «SS Venture» снимать фильм на , затерянный в Индийском океане у западного побережья Суматры. И во время плавания Энн и Джек влюбляются друг в друга. Однако ночью происходит непредвиденное: несмотря на все старания экипажа судна изменить взятый курс, корабль в тумане садится на каменные скалы, обступающие остров Черепа. Высадившись на остров, киногруппа обнаруживает там туземное племя, проживающее в деревне возле циклопической стены с огромными воротами. Между ними происходит столкновение, во время которого гибнет член съёмочной группы Майк, потом туземцев удаётся отогнать стрельбой. Тем временем команда латает пробоины, однако затем аборигены похищают Энн прямо с отчалившего судна.

Отправившиеся к ней на выручку члены киногруппы и моряки обнаруживают, что девушку привязали к огромной рогатине и выставили за стену. Из джунглей появляется невероятных размеров горилла, которую аборигены называют Конг, и уносит Энн. Преследуя существо, американцы сталкиваются с доисторическими ящерами, гигантскими насекомыми и другими чудовищами; многие члены команды и киногруппы погибают. Однако Дрисколлу всё-таки удаётся добраться до логова Конга и спасти девушку.

Денхэм, воодушевлённый потрясающим открытием, тут же меняет свои планы — теперь он хочет доставить Конга в Нью-Йорк и разбогатеть, показывая его публике за деньги. Морякам с большими потерями удаётся обездвижить Конга, усыпив его хлороформом, и погрузить его на корабль.

Вернувшись в Нью-Йорк, Денхэм реализует свою идею. Во время шоу Конг, разъярённый лживым театрализованным представлением (в роли Энн в нём выступает другая актриса, так как настоящая Энн отказалась от участия), разрывает стальные цепи и освобождается. Начинается паника. Конг выходит в город и пытается найти Энн, круша всё на своем пути. В конце концов он её находит и, преследуемый военными, взбирается с ней на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг. Здесь истребители-бипланы атакуют и расстреливают его из тяжёлых пулемётов, несмотря на попытки Энн остановить их криком. В неравной схватке с военной авиацией Конгу удаётся сбить три самолёта из шести. Наконец, умирающий Конг падает с небоскрёба, а Энн, оставшуюся на шпиле, находит Дрисколл.

Вокруг мёртвого тела Конга собираются жители города. Кто-то из зевак говорит, что Конг — «просто здоровое животное, с которым легко разобрались самолёты», но стоящий прямо у лица гиганта Карл про себя отвечает:

Его убили не самолёты. Чудовище убила Красота.

Русский вариант фразы взят из официального дубляжа фильма, хотя последнее предложение более точно можно перевести так: Это красавица погубила чудовище. В оригинальном английском тексте очевидна отсылка к известной сказке.

В ролях

Производство 
Производственный бюджет фильма составил 207 млн долларов, превысив запланированную сумму на 32 миллиона долларов.

Конга сыграл Энди Серкис, по движениям которого была обсчитана цифровая модель движений и мимики гигантской гориллы. Серкис по той же технологии (захват движения) исполнял роль Голлума в фильмах Джексона «Властелин колец: Две крепости», «Властелин колец: Возвращение короля» и роль обезьяны Цезаря в фильме «Восстание планеты обезьян». Также Энди сыграл одного из матросов по имени Лампи (Lumpy).

Звезде первоначального фильма Фэй Рэй была предложена маленькая роль в фильме — она должна была произнести финальную реплику. Поначалу она отказалась. Питер Джексон всё-таки рассчитывал добиться её согласия, однако Фэй Рэй скончалась незадолго до начала съёмок на 97-м году жизни. Тем не менее она всё же упомянута в фильме — Дэнхем в разговоре с Престоном завершает её именем список актрис, которых хотел бы пригласить для съёмок.

Сам Джексон сыграл в фильме эпизодическую роль одного из лётчиков, в конце фильма обстреливающих Конга, находящегося на верху небоскрёба.

Награды и номинации 
Список всех наград и номинаций на IMDb

Компьютерная игра 

Компанией Ubisoft Montpellier в 2005 году была разработана и выпущена одноимённая видеоигра, являющейся адаптацией фильма. Сюжет игры в целом верен первоисточнику, хотя и присутствует ряд отступлений и дополнений. Игра была очень тепло принята критиками и была удостоена ряда престижных наград (в том числе и кинематографических). Таким образом, игра была признана лучшей адаптацией кинофильма в 2005 году. Игра была выпущена для Windows, Playstation 2, Playstation Portable, Gamecube, Xbox, Xbox 360. В английской версии все персонажи игры говорили голосами актёров, сыгравших их в кинофильме. В игре присутствуют две сюжетные кампании — за писателя Джека Дрисколла, и за самого Конга.

В игре существует ряд сюжетных отступлений от сюжета фильма.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма 
 

Фильмы — лауреаты премии «Оскар» за лучшие визуальные эффекты
Приключенческие фильмы США
Фильмы Питера Джексона
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы Universal Pictures
Фильмы-ремейки США
Джозеф Конрад
Фильмы о динозаврах
Фильмы о Кинг-Конге
Приключенческие фильмы Новой Зеландии
Фильмы США 2005 года
Фильмы по сценариям Фрэн Уолш
Фильмы по сценариям Филиппы Бойенс
Фильмы по сценариям Питера Джексона
Фильмы, спродюсированные Кэролинн Каннингем
Фильмы, спродюсированные Фрэн Уолш
Фильмы, спродюсированные Питером Джексоном